Municipio de Monmouth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Monmouth (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Monmouth (condado de Jackson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Monmouth (condado de Shawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Shawnee.